Репрезентација Северне Македоније у футсалу представља Северну Македонију у међународним такмичењима у футсалу и под контролом је Фудбалске федерације Северне Македоније ( (ФФМ).

Резултати репрезентације

Европска првенства

Светска првенства

Састав репрезентације на квалификационом турниру за СП 2012. 

од 18. децембра 2011.

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Северна Македонија
Репрезентације Северне Македоније
Футсал у Републици Македонији